Тепловское сельское поселение — муниципальное образование в составе Перелюбского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Тепловский. На территории поселения находятся 4 населённых пункта — 3 посёлка, 1 деревня .

Населённые пункты 
 посёлок Тепловский — административный центр;
 посёлок Ковыльный;
 посёлок Кожевский;
 деревня Даниловка;

Главой поселения является Глазков Александр Петрович.

Примечания

Ссылки 
 http://perelyub.sarmo.ru/ 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Перелюбского района